Burgstall im Dürnbucher Forst steht für folgende geographische Objekte in der Stadt Neustadt an der Donau, Landkreis Kelheim, Bayern:

 Burgstall im Dürnbucher Forst I
 Burgstall im Dürnbucher Forst II